KF Laçi is een Albanese voetbalclub uit Laç.

De club werd in 1965 opgericht als Industriali Laç. In 1992 speelde de club voor het eerst in de Kategoria Superiore. In 2009 keerde de club weer terug op het hoogste niveau.

Erelijst 
 Albanese voetbalbeker: 2013, 2015
 Albanese Supercup: 2015
 Kategoria e Parë: 2004, 2009

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Laçi

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2010/11
|Europa League
|1Q
|
|FK Dnepr Mahiljow
|2-8||1-1 (T)|| 1-7 (U)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || FC Differdange 03 || 1-3||0-1 (T)|| 1-2 (U)
|rowspan="1"|0.0
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 1Q ||  || NK Rudar Velenje || 2-2 (3-2 ns)|| 1-1 (U)|| 1-1 (T) 
|rowspan="2"|1.0
|-
| || || 2Q ||  || Zorja Loehansk || 1-5||0-3 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2015/16
|Europa League
|1Q
|
|FK Inter Bakoe
|1-1 u||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|rowspan="1"|1.0
|-
| 2018/19 || Europa League 
| 1Q ||  || Anorthosis Famagusta || 2-2 u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|rowspan="2"|1.0
|-
| || || 2Q ||  || Molde FK ||0-5|| 0-3 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || Hapoel Beër Sjeva || 1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)||0.5
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  ||Keşlə FK ||0-0 (5-4 ns) || 0-0 nv (U)|| ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  ||Hapoel Beër Sjeva ||1-2 || 1-2 (T)|| 
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 1Q ||  ||FK Podgorica || 3-1|| 0-1 (U) || 3-0 nv (T) ||rowspan="3"|2.5
|-
| || || 2Q ||  || CS Universitatea Craiova || 1-0|| 1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || 3Q ||  || RSC Anderlecht || 1-5 || 0-3 (T) || 1-2 (U)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || FK Iskra Danilovgrad || 1-0 || 0-0 (T) || 1-0 (U) ||rowspan="2"|2.0
|-
|  ||  || 2Q ||  || FC Petrocub Hîncești || 1-4 || 0-0 (U) || 1-4 (T) 
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 10.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Albanië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Laci
Kurbin